

Sigle 
 Liberia Football Association – Federazione calcistica della Liberia
 London Football Association – associazione calcistica regionale inglese

Codici 
 lfa – codice ISO 639-3 della lingua lefa

Altro 
 Lexus LFA – automobile della Lexus
LFA Publisher Casa Editrice Italiana